Asota är ett släkte av fjärilar. Asota ingår i familjen nattflyn.

Dottertaxa till Asota, i alfabetisk ordning 

 Asota aequalis
 Asota agarista
 Asota albifera
 Asota albiformis
 Asota albiluna
 Asota albivena
 Asota alciphron
 Asota alienata
 Asota anadota
 Asota anawa
 Asota andamana
 Asota antennalis
 Asota antica
 Asota aphidas
 Asota aspila
 Asota assimilis
 Asota atrata
 Asota australis
 Asota avacta
 Asota banavia
 Asota bandana
 Asota baumanniana
 Asota belophora
 Asota biformis
 Asota biplagiata
 Asota borbonica
 Asota brevipennis
 Asota brunnescens
 Asota caledonica
 Asota canaraica
 Asota carcae
 Asota caricae
 Asota carsina
 Asota celebensis
 Asota centralis
 Asota chionea
 Asota cincta
 Asota circularis
 Asota clara
 Asota clavata
 Asota commixta
 Asota comorana
 Asota complana
 Asota concana
 Asota concinnula
 Asota concolora
 Asota confinis
 Asota confluens
 Asota conspicua
 Asota contorta
 Asota costata
 Asota dama
 Asota darsania
 Asota deliana
 Asota deplana
 Asota detecta
 Asota diana
 Asota diastropha
 Asota dicta
 Asota diluta
 Asota discoidalis
 Asota discolor
 Asota discreta
 Asota dohertyi
 Asota donatana
 Asota doryca
 Asota egens
 Asota egeus
 Asota enganensis
 Asota ensemoides
 Asota euroa
 Asota eusemioides
 Asota eusemoides
 Asota extensa
 Asota extincta
 Asota fereunicolor
 Asota fergussonis
 Asota ficus
 Asota flaviventris
 Asota fulvia
 Asota ghara
 Asota heliconia
 Asota heliconioides
 Asota henschkei
 Asota indica
 Asota insularis
 Asota intacta
 Asota intermedia
 Asota intermissa
 Asota inversa
 Asota iodamia
 Asota isthmia
 Asota jabensis
 Asota javana
 Asota kageri
 Asota kalaonica
 Asota kinabaluensis
 Asota kiriwinae
 Asota kosemponis
 Asota kuluensis
 Asota lacteata
 Asota lanceolata
 Asota lara
 Asota latiradia
 Asota leuconeura
 Asota leuconota
 Asota lineata
 Asota lkorquini
 Asota macrosticta
 Asota malena
 Asota malisa
 Asota melanesiensis
 Asota monycha
 Asota murina
 Asota natunensis
 Asota nebulosa
 Asota nervosa
 Asota nesophora
 Asota nicobarica
 Asota novohibernica
 Asota ocellata
 Asota ochrealis
 Asota onusta
 Asota orbona
 Asota orbonis
 Asota paliura
 Asota paphos
 Asota perimele
 Asota persecta
 Asota philippina
 Asota philippinensis
 Asota plagiata
 Asota plaginota
 Asota plana
 Asota producta
 Asota purimargo
 Asota queenslandica
 Asota radiata
 Asota reducta
 Asota riukiuana
 Asota sangirensis
 Asota semifusca
 Asota semipars
 Asota septentrionalis
 Asota sericea
 Asota shortlandica
 Asota significans
 Asota silvandra
 Asota sinuosa
 Asota spadix
 Asota speciosa
 Asota sphaeriphera
 Asota stigmatica
 Asota stipata
 Asota strigivenata
 Asota strigosa
 Asota subretracta
 Asota subrupta
 Asota subsimilis
 Asota suffusa
 Asota sumbana
 Asota symmorpha
 Asota tagalina
 Asota talboti
 Asota ternatensis
 Asota tigrina
 Asota timorana
 Asota tinacria
 Asota tiphlops
 Asota toekangbesiensis
 Asota tortuosa
 Asota transiens
 Asota undulifera
 Asota unicolor
 Asota venalba
 Asota versicolor
 Asota vitessoides
 Asota wollastoni
 Asota woodfordi
 Asota zebrina

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Asota